Дискография Кэт Делуны (), американской певицы, актрисы и танцовщицы.

Студийные альбомы

Синглы

Видео

Другие видео 
 Cut Off Time
 Breathing Your Love
 Tonite
 I’m Alright

Примечания

Ссылки 

Кэт Делуна
Делуна, Кэт
Делуна, Кэт
Делуна, Кэт
Делуна, Кэт